Дулићи могу да буду:

 Нови Дулићи, насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Стари Дулићи, насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ